La Coppa panamericana di pallavolo femminile Under-23 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla PVU sotto l'egida della NORCECA, per squadre nazionali nordamericane e sudamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 23 anni.

Edizioni

Medagliere

Note

Collegamenti esterni